Palaico – membro dell'antico popolo dei Palaici, popolo indoeuropeo stanziato in Anatolia nel II millennio a.C.
 Palaico – lingua dei Palaici